1998/99 was het 101ste seizoen in de Engelse voetbalcompetitie. Manchester United werd landskampioen.

Prijzen

Premier League

Teams 

*: Wimbledon had geen eigen stadion en speelde zijn thuiswedstrijden op het veld van Crystal Palace

Trainerswissels 

* Gérard Houllier en Roy Evans stonden samen aan het roer van Liverpool tot 12 november 1998** Gérard Houllier ging vanaf 12 november alleen verder als coach van Liverpool

Eindstand alle wedstrijden

Eindstand thuiswedstrijden

Eindstand uitwedstrijden

Legenda eindstanden

Uitslagen

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Toeschouwers

Scheidsrechters

Manchester United

Bijgaand een overzicht van de spelers van Manchester United, die in het seizoen 1998/99 onder leiding van trainer-coach Alex Ferguson voor de twaalfde keer in de clubgeschiedenis kampioen van Engeland werden.

First Division

Eindstand

Play-offs

Watford promoveert en komt in het seizoen 1999/00 uit in de Premier League.

Second Division

Eindstand

Play-offs

Manchester City promoveert en komt in het seizoen 1999/00 uit in de Football League First Division.

Third Division

Eindstand

Play-offs

Scunthorpe United promoveert en komt in het seizoen 1999/00 uit in de Second Division.

Zie ook
FA Cup 1998/99
Finale League Cup 1999
Football League Cup 1998/99

Competitievoetbal 1998/99
Engels voetbalseizoen